В парному розряді жіночого тенісного турніру Toyota Classic 1981, що проходив у рамках Туру WTA 1981, Лора Дюпонт і Бетсі Нагелсен виграли титул, у фіналі перемігши пару Розмарі Казалс і Кенді Рейнолдс 6-4, 7-5.

Сіяні пари 

 Кетрін Кейл /  Сьюзен Маскарін (чвертьфінал)
 Розмарі Казалс /  Кенді Рейнолдс (фінал)

 Мері Лу Деніелс /  Венді Вайт (чвертьфінал)
 Сьюзен Лео /  Шерон Волш (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Toyota Classic